Крайко — белорусская и украинская фамилия.

 Крайко, Александр Николаевич (род. 1934) — учёный.
 Крайко, Алексей Иванович (1911—1943) — широнинец, Герой Советского Союза.